Проссер — многозначный термин:
 Проссер — река на острове Тасмания (Австралия).
  — залив у побережья Тасмании.
 Проссер — город в штате Вашингтон (США).
  — деревня в штате Небраска (США).
 Проссер, Даниэль (род. 1994) — венгерский футболист